Древогрызы:

 Древогрызы — семейство мелких жуков подотряда разноядных (Polyphaga).
 Древогрызы — род жесткокрылых насекомых семейства древогрызов.